Джудит Шекони (; род. , Манчестер) — английская актриса и фотомодель.

Биография 
Джудит Шекони родилась 31 марта 1982 года в Манчестере, Великобритания. Воспитывалась в семье вместе с двумя братьями и сёстрами.

Снималась в рекламе «Orange Mobile Phone», «Stimorol», «Superdrug Stores», «Wrigley's Chewing Gum». Дебютировала на телевидении в 1998 году с эпизодической ролью в сериале «Катастрофа».

Джудит является основателем компаний «Extension Evolution», «Make It America» и «Actors Evolution».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джудит Шекони